Групите антибиотици, според химичната структура са:

Вижте също 
 Антибиотик

Източници 

Антибиотици